Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Mężczyzn 2009 – drugie mistrzostwa Oceanii w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FORU mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii, które odbyły się w dniach 12–14 listopada 2009 roku w Papeete na Tahiti.

Informacje ogólne 
W rozegranym na Stade Pater turnieju udział wzięło siedem reprezentacji, które rywalizowały systemem kołowym o rozstawienie przed fazą play-off. Tytuł zdobyty przed rokiem obronili Samoańczycy.

Faza grupowa

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Bowl

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2009 w rugby union
2009 w Oceanii
Papeete
Rugby union w Polinezji Francuskiej